Dittersbach ist ein Ortsname:

in Deutschland:
 Dittersbach auf dem Eigen, Ortsteil der Stadt Bernstadt a. d. Eigen im Landkreis Görlitz in Sachsen
 Dittersbach (Dürrröhrsdorf-Dittersbach), Ortsteil der Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Sachsen
 Dittersbach (Frankenberg), Ortsteil der Stadt Frankenberg/Sa. im Landkreis Mittelsachsen in Sachsen
 Dittersbach (Frauenstein), Ortsteil der Stadt Frauenstein (Erzgebirge) im Landkreis Mittelsachsen in Sachsen
 Dittersbach (Neuhausen), Ortsteil der Gemeinde Neuhausen im Landkreis Mittelsachsen in Sachsen

in Polen:
 Dittersbach (Landkreis Wohlau), heute Brzózka, Dorf der Gmina Wińsko in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Dittersbach bei Sagan, heute Dzietrzychowice, Dorf der Gmina Żagań in der Woiwodschaft Lebus
 Dittersbach bei Waldenburg, heute Dzietrzychów, Stadtteil der Stadt Wałbrzych in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Grüssauisch Dittersbach, heute Jurkowice (Lubawka), Stadtteil von Lubawka in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Städtisch Dittersbach, heute Ogorzelec (Kamienna Góra), Dorf der Gmina Kamienna Góra in der Woiwodschaft Niederschlesien

in Tschechien:
 Dittersbach bei Friedland, heute Dětřichov u Frýdlantu, Gemeinde im Okres Liberec
 Dittersbach bei Halbstadt, heute Jetřichov, Gemeinde im Okres Náchod
 Dittersbach in der Böhmischen Schweiz, heute Jetřichovice, Gemeinde im Okres Děčín
 Dittersbach bei Politschka, heute Stašov, Gemeinde im Okres Svitavy

Siehe auch:
 Dietersbach